En la Argentina existen dos departamentos llamados Bermejo, en las provincias del Chaco y de Formosa:

 Departamento Bermejo (Chaco);
 Departamento Bermejo (Formosa);